Владимир Вертлиб (; род. 2 июля 1966, Ленинград) — австрийский писатель, выходец из СССР.

Биография 
В 1971 году вместе с семьей в рамках еврейской эмиграции выехал из СССР в Израиль. Семья жила в Австрии, Нидерландах, США, Италии, в 1981 году вернулась в Австрию. Владимир окончил Венский университет (факультет экономики).

С 1986 — гражданин Австрии. Живет в Зальцбурге. Публиковал работы по экономике и демографии. Дебютировал как писатель в 1995. Пишет романы, повести, культурологические эссе.

Книги 
 Высылка, повесть/ Abschiebung. — Salzburg: O. Müller, 1995 (чеш. пер. 2007)
 Пересадки/ Zwischenstationen. — Wien, Deuticke, 1999 (переизд. 2003, 2005, 2009; словен. пер. 2008, итал. пер. 2011)
 Особая история Розы Мазур/ Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur. — Wien: Deuticke, 2001 (переизд. 2003, 2004, 2007, 2011)
 Последнее желание/ Letzter Wunsch. — Wien: Deuticke, 2003
 Мой первый убийца [повести]/ Mein erster Mörder: Lebensgeschichten. — Wien: Deuticke im Paul Zolnay Verlag, 2006 (переизд. 2008)
 Spiegel im fremden Wort. Die Erfindung des Lebens als Literatur. — Dresden: Thelem, 2007 (лекции о литературе)
 …und alle Toten starben friedlich…, либретто оратории, музыка Вольфганга Кубицека. — Wien: Edition Mauthausen, 2007
 Am Morgen des zwölften Tages. — Wien: Deuticke, 2009 (переизд. 2012)
 Schimons Schweigen. — Wien: Deuticke, 2012
 Ich und die Eingeborenen: Essays und Aufsätze. — Dresden: Thelem, 2012
 Lucia Binar und die russische Seele. --- Wien: Deuticke, 2015
 Viktor hilft. --- Wien: Deuticke, 2018
 Reise nach A. --- Hamburg: Quickie Verlag, 2019
 Zebra im Krieg. --- Salzburg: Residenz, 2022

Издания на русском языке 
 Остановки в пути / Пер. с нем. В. Н. Ахтырской. — СПб.: Симпозиум, 2009 (рец. О.Юрьева: )

Признание 
Поощрительная премия имени Адельберта фон Шамиссо (2001). Премия Антона Вильдганса (2001) и др. знаки признания.

Ссылки 
 На радио Свобода 
 Биография, библиография 

Выпускники Венского университета
Писатели Австрии
Эссеисты Австрии
Писатели XXI века